Hot Springs High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hot Springs High School (Arkansas), ID-Nr. 87002495
 Hot Springs High School (South Dakota), ID-Nr. 80003721